José Flores puede referirse a:

 José Flores Alatorre (18??–19??), militar mexicano;
 José Flores (1957–1997), actor mexicano;
 José Flores, beato mexicano - beatificado en el año 2000;
 José Flores Lopez (n. 2003), futbolista boliviano.

 José Asunción Flores (1904–1972), compositor paraguayo - creador del género Guarania;
 José María Flores, aeronauta argentino;
 José María Flores (1800–1856), militar argentino;
 José María Flores (1818–1866), gobernador y comandante general de Alta California (1846-1847);
 José María Flores Burlón (1955–), boxeador uruguayo;
 José Miguel Flores (n/d), presentador de TV español;
 José Manuel Flores Moreno "Chico" (1987–), futbolista español;
 José Oscar Flores "Turu" (1971–), futbolista argentino.